het verkleinwoord voor een ei
 een eicel
 de bijnaam van het motortje van een Berinibromfiets

Personen
 Carolina Eitje, publiciste.